«Surrender» — песня, записанная американской певицей Дайаной Росс в 1971 году для одноимённого студийного альбома.

Коммерческий приём 
В США песня достигла 38 позиции в чарте Billboard Hot 100, а также 16 позиции в чарте Best Selling Soul Singles. В Великобритании песня заняла 10 место, став пятой сольной в топ-10 чарта данной страны.

Чарты

Кавер-версии 
В 1983 году группа The 5th Dimension записала диско-версию данной песни.

Примечания

Ссылки 

Песни 1971 года
Песни Дайаны Росс
Синглы Motown
Песни, спродюсированные Эшфордом и Симпсон
Песни, написанные Николасом Эшфордом
Песни, написанные Валери Симпсон